New World Order steht für:

 Neue Weltordnung, politisches Schlagwort
 Neue Weltordnung (Verschwörungstheorie)
 New World Order (Wrestling), Wrestlingstable

Siehe auch:
 New Word Order (Hip-Hop-Label)
 NWO (Begriffsklärung)
 New World
 Neue Ordnung (Begriffsklärung)